Mihai Viteazu ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Mihai Viteazu (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Mihai Viteazu (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Mihai Viteazu (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Mihai Viteazu (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Mihai Viteazu (Mureș), Dorf im Kreis Mureș

Siehe auch:
 Mihai Viteazul (1558–1601), walachischer Fürst